Angebot, österr. auch Anbot, steht für:
 Angebot (Betriebswirtschaftslehre), Offerte als Antwort auf eine Kundenanfrage
 Angebot (Nachrichtentechnik), ein Maß der Anforderungen an Kommunikationssysteme
 Angebot (Recht), eine rechtlich verbindliche Willenserklärung
 Angebot (Volkswirtschaftslehre), eine Menge zum Verkauf stehender Güter oder Dienstleistungen

Siehe auch:
 Sonderangebot
 Offerte